Ban Phaeo (în ) este un district (Amphoe) din provincia Samut Sakhon, Thailanda, cu o populație de 90.961 de locuitori și o suprafață de 245,031 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 97 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Samut Sakhon